Карельские имена — национальная модель антропонимии у карел — народа балтийской группы финно-угорской языковой семьи. В настоящее время карелы используют в основном русские христианские имена, переиначивая их произношение на свой манер. Однако при этом в официальных документах используются русские «прообразы».

Этимология

Традиция

Национальные формы христианских имён

Мужские имена

Женские имена

Дохристианские имена 
Следы дохристианских имен частично обнаруживаются в некоторых современных фамилиях карел, например: Ле́мбоевы от «лембо» («черт», «леший»); Ре́боевы от «ребо» («лиса»); Мя́ммиев от «мямми» («хлеб для кваса»), Ко́ппалев от «коппали» («глухарка»), Ша́лгуев от «шалгу» («котомка, сума»), Кю́люев от «кюлю» («деревня»), Кургиев от «курги» («журавль», встречается у тверских карел). Нередко семантика имен характеризует отношение родителей к детям, которым выбирают имена, например: То́йветту («(долго)жданный») А́йникки («единственная»), У́рхо («герой») и т. д. Ряд древних карельских имен встречается, в частности, в народном эпосе «Калевала»: герои эпических рун носят имена древних языческих богов: Калева, Вяйня ~ Вяйнямё, Илмари, Ахти, Унто и др.

Дохристианская модель

Мужские имена 
 Суло
 Матти
 Орттё
 Куурола/Кууро
 Роуккула/Роукку
 Тиурула/Тиуру 
 Валтола/Валто
 Виймола/Виймо 
 Хукка 
 Янис
 Орава

Женские имена 
 Айли
 Оути
 Хильма
 Вейно
 Сиркка
 Айно
 Айникки
 Имппи

См. также 
 Карельские фамилии

Литература 
 Говорим по-карельски / Olga Žarinova. — Petroskoi, 2013. — 180 c. ISBN 978-5-91997-073-6
 Кузьмин Д. В. Христианские имена карелов // Вопросы ономастики, № 2 (20). — Екатеринбург, 2016
 Кузьмин Д. В. Карельские женские имена // Вопросы ономастики, № 3. — Екатеринбург, 2017. C. 105—127 (РИНЦ)

Примечания

Ссылки 
 

Имена по культуре
Карелы